Moulay Hassan (variantes graphiques en français : Moulay el-Hassan, Moulay El Hassan, Moulay Al Hassan, Moulay al-Hassan) est le nom sous lequel sont connus, avant leur accession au trône, plusieurs membres de la dynastie alaouite du Maroc :
 Moulay Hassan (1836-1894), dit ultérieurement Hassan , sultan de l'Empire chérifien de 1873 à 1894 ;
 Moulay Hassan (1929-1999), ainsi dénommé avant d'être le roi Hassan II de 1961 à 1999 ; il est le fils du sultan Sidi Mohammed  ;
 Moulay Hassan (né en 2003), actuel prince héritier du Maroc ; il est le fils aîné du roi Mohammed VI.

De nombreux lieux ont été nommés en leur honneur dont :
 le pont Moulay-Hassan, ancien pont de Rabat, détruit en 2012 après son remplacement par le pont Hassan-II ;
 le circuit international automobile Moulay El Hassan, circuit automobile de Marrakech.

Notes et références

Notes

Références 

Homonymie de personnes